Càrn nan Gobhar (gälisch für Berg der Ziegen) ist der Name folgender Berge in Schottland:

 Càrn nan Gobhar (Mullardoch), 993 m hoher Berg nördlich von Loch Mullardoch
 Càrn nan Gobhar (Strathfarrar), 992 m hoher Berg nördlich des Glen Strathfarrar

Siehe auch
 Càrn nan Gabhar